Uriel Acosta (1583-1640), Portugees/Nederlands filosoof.
 Gabriel Arcanjo da Costa (1954), Santomees politicus.
 Gabriel Da Costa (ijshockeyer) (1984), Frans ijshockeyer.